Father signifie «  » en anglais. Ce terme peut se référer à :

Personnalités
  (né en 1966), un acteur britannique
 Father Yod (1922–1975), un propriétaire américain de l'un des premiers restaurants de santé du pays

Cinéma
 Father (Père), film hongrois de 1966 réalisé par István Szabó ;
 Father, un film australien de 1990 réalisé par John Power
 Father, un film chinois de 2000 réalisé par Wang Shuo
 Father, un film français 2011 réalisé par Pasquale Squitieri
 The Father, un film bengali de 1979 par Kazi Hayat
 The Father, un long métrage iranien de Majid Majidi en 1996
 Father, un personnage de soutien dans le film de 1998 The Avengers
 The Father, un long métrage anglais de Florian Zeller en 2020

Littérature et théâtre
 The Father, une nouvelle de Raymond Carver de son recueil Will You Please Be Quiet, Please? (français : Tais-toi, je t'en prie).
 The Father, une pièce de 1887 du dramaturge suédois August Strindberg
 , une pièce de 1989 du dramaturge anglais John Osborne
 The Father, une pièce du dramaturge français Florian Zeller
 Fathers (book), une collection de 49 essais et poèmes personnels de père

Musique
 FATHER, un acte de musique électronique en anglais
 Father MC, rappeur afro-américain
 , un groupe de heavy metal croate
 Father, un rappeur américain, producteur de disques
 Father est une chanson d'Amy Grant de son album de 1977 Amy Grant
 Father est une chanson de Cat Stevens de son album de 1978 Back to Earth
 Father est une chanson de Mötley Crüe de leur 1994 EP Quaternary
  est une chanson de LL Cool J, 1997
 Father est une chanson de Pillar de leur album de 2000 Above
 Father est une chanson de Bizzy Bone de son album de 2001 The Gift
 Father est une chanson de Lollipop Lust Kill de leur album de 2002 My So Called Knife
 Father est une chanson de Calibretto 13 de leur album de 2002 Adventures in Tokyo
  est une chanson de Ms. Dynamite, 2005
 Father est une chanson de Manowar tirée de leur album de 2009 Thunder in the Sky
 Father est une chanson de Demi Lovato de son album 2015 Confident

Politique 
 Père de la Nation (anglais : Father of the Nation)

Culture populaire
Personnages de Fullmetal Alchemist (anglais : Father (Fullmetal Alchemist)), personnages de Fullmetal Alchemist.

 Aussi 
Father Knows Best, le titre original de la série télévisée américaine Papa a raison.

Religion
 Dieu le Père (anglais: God the Father), de nombreuses religions ont donné le titre et les attributions d'un père au Dieu suprême
 Holy Father (disambiguation)
 "Père" (anglais : Father), désignation d'un homme membre du clergé, particulièrement un prêtre
 Pères de l'Église (anglais : Church Fathers), théologiens précoces et influents, éminents enseignants chrétiens et grands évêques

Toponymes
Lac Father, un plan d'eau de Eeyou Istchee Baie-James (municipalité), au Nord-du-Québec, au Québec, au Canada.
Lac Father (Saskatchewan), un plan d'eau de la Saskatchewan, au Canada.